Az MBC jelentheti a következőket:

 MBC, dél-koreai televíziótársaság
 MBC, Fülöp-szigeteki televíziótársaság
 MBC, mauritiusi televíziótársaság
 MBC, szaúd-arábiai televíziótársaság
 MBC Networks, Srí Lanka-i rádió